Мя́кинен () — финская фамилия. Дословно переводится как «небольшой холм». Известные носители:

 Мякинен, Каарло (1892—1980) — финский борец, олимпийский чемпион.
 Мякинен, Кари (род. 1955) — с 2010 года архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.
 Мякинен, Николай Александрович (1893—1938) — советский политический и государственный деятель.
 Мякинен, Рауно (1931—2010) — финский борец, олимпийский чемпион.
 Мякинен, Тимо (1938—2017) — финский автогонщик.
 Мякинен, Томми (pод. 1964) — финский автогонщик, четырёхкратный чемпион мира по ралли.
  (1901—1938) — финский политик.